Claude Desailly (1922-2009) scénariste et dialoguiste français
 Jean Desailly (1920-2008), comédien au théâtre et au cinéma, sociétaire de la Comédie-Française.
 Jean-Charles Desailly (1768-1830), général d'Empire.
 Marcel Desailly (1968-), footballeur français, champion du monde en 1998.
 Nicole Desailly (1920-2019), actrice française, première épouse de Jean Desailly.